Загаєвич Микола Іванович — галицький просвітницький діяч, учасник загальноукраїнських національно-визвольних змагань.
 Загаєвич Василь Дмитрович — український письменник, просвітник, священик УГКЦ.
 Загаєвич Іван — український просвітник, громадський та політичний діяч.

Українські прізвища